Села:
 Застугна — Київська область, Васильківський район
 Застугна — Київська область, Обухівський район